The Fall — британская группа альтернативного рока, в дискографии которой насчитывается более ста различных релизов.

Альбомы

Студийные альбомы

Студийно-концертные альбомы

Концертные альбомы 
 Live in London 1980 (1982) UK Indie #7
 A Part of America Therein, 1981 (1982) UK Indie #9
 Fall In a Hole (1983) NZ #47
 BBC Radio 1 Live in Concert (1993)
 In the City... (1997)
 15 Ways to Leave Your Man, Live (1997)
 Live to Air in Melbourne 1982 (1998)
 Live Various Years (1998)
 Nottingham 92 (1998)
 Live 1977 (2000)
 I Am as Pure as Oranj (2000)
 Live in Cambridge 1988 (2000)
 Austurbaejarbio (Live in Reykjavik 1983) (2001)
 Live in Zagreb (2001)
 Liverpool 78 (2001)
 Touch Sensitive... Bootleg Box Set (2003)
 The Idiot Joy Show (2003)
 Live at the Phoenix Festival (2003)
 Pearl City (2004)
 Live at Deeply Vale (2005)
 Live from the Vaults - Oldham 1978 (2005)
 Live from the Vaults - Retford 1978 (2005)
 Live from the Vaults - Los Angeles 1979 (2005)
 Live from the Vaults - Glasgow 1981 (2005)
 Live from the Vaults - Alter Bahnoff, Hof, Germany 1981 (2005)
 Live at the Knitting Factory, New York 9 April 2001 (2007)
 Live at the Garage, London 20 April 2002 (2007)
 Live at the Knitting Factory, LA 14 November 2001 (2007)
 Live at the ATP Festival 28 April 2002 (2007)
 Last Night at The Palais (2009)
 Live in San Francisco (2013)
 Creative Distortion (2014)
 Yarbles (2014)
 Bingo Masters at the Witch Trials (2016)
 Live in Clitheroe (2017)

Два концертных трека The Fall вышли также в компиляцию Short Circuit EP, 1978.

Сборники и бокс-сеты
 77-Early Years-79 (1981) UK Indie #6
 Hip Priest and Kamerads (1985) UK Indie #4
 Nord-West Gas (1986)
 Palace of Swords Reversed (1987) UK Indie #1
 Box One (4 CD бокс-сет) (1988)
 Box Two (4 CD бокс-сет) (1989)
 458489 A Sides (1990)
 458489 B Sides (1990) UK #44
 The Collection (1993)
 Sinister Waltz (1996)
 Fiend with a Violin (1996)
 Oswald Defence Lawyer (1996)
 The Other Side Of... (3 CD бокс-сет) (1996)
 The Archive Series (1997)
 The Less You Look, the More You Find (1997)
 Oxymoron (1997)
 Cheetham Hill (1997)
 Smile… It’s the Best of (1998)
 Northern Attitude (1998)
 The Peel Sessions (1999)
 A Past Gone Mad (2000)
 Psykick Dancehall (2000)
 Backdrop (2001)
 A World Bewitched (2001)
 Totally Wired — The Rough Trade Anthology (2002)
 High Tension Line (2002)
 Listening In (2002)
 Early Singles (2002)
 It’s the New Thing! The Step Forward Years (2003)
 Time Enough At Last (3 CD бокс-сет) (2003)
 Words of Expectation — BBC Sessions (2003)
 The Rough Trade Singles Box (2003)
 The War Against Intelligence — The Fontana Years (2003)
 Rebellious Jukebox (2003)
 50,000 Fall Fans Can’t Be Wrong — 39 Golden Greats (2004) UK #117
 The Complete Peel Sessions 1978–2004 (2005) UK #139
 The Permanent Years — Paranoia Man in Cheap Sh*t Room (2006)
 The Fall Box Set 1976—2007 (5 CD бокс-сет) (2007)
 I've Never Felt Better in My Life - 1979-1982 (2008)
 Rebellious Jukebox Volume 2 (2009)
 Totally Wired... Another Fall Best Of (2009)
 Rebellious Jukebox Volume 3 (2010)
 13 Killers (2013)
 5 Albums (5 CD бокс-сет) (2013)
 White Lightning (2014)
 The Wonderful and Frightening Escape Route To... (2015)
 Schtick: Yarbles Revisited (2015)
 The Classical (2016)
 The Fontana Years (6 CD бокс-сет) (2017)
 A-Sides 1978-2016 (3 CD бокс-сет) (2017)
 Singles 1978-2016 (7 CD бокс-сет) (2017)

Альбомы Марка Э. Смита 
 The Post Nearly Man (1998)
 Pander! Panda! Panzer! (2002)

EP 
 Bingo-Master’s Break-Out! EP (1978)
 «Psycho Mafia» / «Bingo-Master» / «Repetition»
 Fiery Jack EP (1980) UK Indie #4
 «Fiery Jack» / «2nd Dark Age» / «Psyckick Dancehall #2»
 Call for Escape Route EP (1985)
 «Draygo’s Guilt» / «Clear Off» / «No Bulbs»
 (came with free 7") «No Bulbs 3» / «Slang King 2»
 Peel Sessions EP (1987) UK Indie #3
 «Put Away» / «Mess of My» / «No Xmas for John Key» / «Like to Blow»
 The Dredger EP (1990)
 «White Lightning» / «Blood Outta Stone» / «Zagreb» (Movements I & II & III) / «Life Just Bounces»
 High Tension Line 12" (1990)
 «High Tension Line» / «Xmas With Simon» / «Don’t Take The Pizza»
 Free Range 12" (1992)
 «Free Range» / «Return» / «Dangerous» / «Everything Hurtz»
 Kimble EP (1993)
 CD: «Kimble» / «Gut of the Quantifier» / «Spoilt Victorian Child» / «Words of Expectation»
 12": «Kimble» / «C’n’C-Hassle Schmuk» / «Spoilt Victorian Child» / «Words Of Expectation»
 The Fall vs 2003 EP (2003) UK #64
 «Susan vs Youthclub» / «Janet vs Johnny» / «Susan vs Youthclub» (remix)
 (We Wish You) A Protein Christmas EP (2003)
 «(We Wish You) A Protein Christmas» / «(We Are) Mod Mock Goth» / «(Birtwistle’s) Girl in Shop» / «Recovery Kit #2»
 Rude (All the Time) EP (2005)
 «Distilled Mug Art» / «I Wake Up in the City» / «Where’s the Fuckin Taxi? Cunt» / «My Ex-Classmates' Kids»
 Reformation! The Single 12" (2007)
 «Reformation!» / «Over Over» (Rough Mix) / «My Door Is Never» (Rough Mix) / «Reformation!» (Edit)
 The Remainderer 10" (2013)
 «The Remainderer» / «Amorator!» / «Mister Rode» / «Rememberance R» / «Say Mama/Race With The Devil» / «Touchy Pad»
 Wise Ol' Man 12" (2016)
 «Wise Ol' Man» / «All Leave Cancelled» / «Dedication» (Remix) / «Wise Ol' Man» (Instrumental) / «Venice With the Girls» / «Facebook Troll/No Xmas For John Quay» / «All Leave Cancelled»

Синглы 
 «It’s the New Thing» / «Various Times» (1978)
 «Rowche Rumble» / «In My Area» (1979)
 «How I Wrote Elastic Man» / «City Hobgoblins» (1980)
 «Totally Wired» / «Putta Block» (1980)
 «Lie Dream of a Casino Soul» / «Fantastic Life» (1981)
 «Look, Know» / «I’m into C. B.» (1982)
 «The Man Whose Head Expanded» / «Ludd Gang» (1983)
 «Kicker Conspiracy» / «Wings» (1983)
 «Marquis Cha-Cha» / «Room to Live» (1983)
 «Oh! Brother» / «God Box» (1984) UK #93
 «c.r.e.e.p.» / «Pat-Trip Dispenser» (1984) UK #91
 «Draygos Guilt» (1984) UK #99
 «Couldn’t Get Ahead» / «Rollin' Dany» (1985) UK #90
 «Cruiser’s Creek» / «L.A.» (1985) UK #96
 «Living Too Late» / «Hot Aftershave Bop» (1986) UK #97
 «Mr Pharmacist» / «Lucifer Over Lancashire» (1986) UK #75
 «Hey! Luciani» / «Entitled» (1986) UK #59
 «There’s a Ghost in My House» / «Haf Found Bormann» (1987) UK #30
 «Hit the North» (1987) UK #57
 «Victoria» / «Tuff Life Boogie» (1988) UK #35
 «Jerusalem» / «Acid Priest» / «Big New Prinz» / «Wrong Place, Right Time» (1988) UK #59
 «Cab It Up!» / «Dead Beat Descendant» (1989) UK #81
 «Telephone Thing» / «British People in Hot Weather» (1990) UK #58
 «Popcorn Double Feature» / «Arms Control Poseur» (1990) UK #84
 «White Lightning» / «Blood Outta Stone» (1990) UK #56
 «High Tension Line» / «Xmas with Simon» (1990) UK #97
 «Free Range» / «Everything Hurtz» (1992) UK #40
 «Ed’s Babe» (1992)
 «Why Are People Grudgeful?» / «Glam-Racket» (1993) UK #43
 «Behind the Counter» (1993) UK #75
 «15 Ways» (1994) UK #65
 «The Chiselers» (1996) UK #60
 «Masquerade» (1998) UK #69
 «Touch Sensitive» (1999)
 «F-'oldin' Money» (1999)
 «Rude (All the Time)» / «I Wake Up in the City» (2001)
 «Theme from Sparta F.C. #2» (2004) UK #66
 «I Can Hear the Grass Grow» (2005)
 «Higgle-Dy Piggle-Dy» coupled with Alec Empire/Gary Burger «Monk Time» (2006)
 «Slippy Floor» (2009)
 «Bury!» / «Cowboy Gregori» (2010)
 «Laptop Dog» / «Cosmos 7» / «Monocard» (2011)
 «Night of the Humerons» / «Taking Off (Live)» (2012)
 «Sir William Wray» / «Jetplane» / «Hittite Man» (2013)
 «Masquerade» / «Masquerade (PWL mix)» (2017)

Примечания

Ссылки 
 The Fall online. — Дискография.

The Fall
Fall